Один день в жизни (фильм, 1946) — фильм Алессандро Блазетти.
 Один день в жизни (фильм, 2009) — фильм Стикки Фингаза.